Une reconduite à la frontière est une mesure visant à faire quitter le sol national à un étranger :
 
 Reconduite à la frontière (France)
 
 Reconduite à la frontière (Belgique)
 
 Reconduite à la frontière (Canada)
 
 Reconduite à la frontière (Suisse)

en:Administrative removal